Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988 je bila štirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 80 cm3

1988 v športu
1988